Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 22 stycznia 2015 roku na trasie o nazwie Herbert 2. Mistrzostwa świata sprzed dwóch lat nie obronił Słoweniec Rok Marguč, który uplasował się na trzeciej pozycji. Nowym mistrzem świata został Włoch Roland Fischnaller, a srebrny medal zdobył Rosjanin Andriej Sobolew.

Wyniki

Kwalifikacje 

 Zawodnicy z lepszymi czasami kwalifikacji mieli prawo do wyboru szybszej trasy, w tym przypadku była to trasa czerwona.

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015